Ла Сијерпе има више значења:

 Ла Сијерпе (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијерпе (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику